Мать-Родина — монумент, установленный в Санкт-Петербурге на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Описание 

Шестиметровая бронзовая скульптура на каменном постаменте изображает женщину, держащую в руках гирлянду дубовых листьев — символ вечности. За скульптурой находится каменная стена, на которой высечены строки Ольги Берггольц:

Помимо стихотворных строк, на стене можно видеть силуэты людей, идущих навстречу друг другу.

Скульптура олицетворяет скорбящую женщину, мать, жену. Лицо скульптуры обращено к братским захоронениям. За спиной скульптуры (вне территории кладбища) оставлен коридор в 2-3 квартала длиной, не застроенный домами.

История создания скульптуры 
В феврале 1945 года был проведён конкурс на проект мемориала ленинградцам, погибшим во время блокады. В 1956 году на площади свыше 26 гектаров началось строительство мемориального комплекса по проекту архитекторов А. В. Васильева и Е. А. Левинсона. Мемориал был открыт 9 мая 1960 года, в пятнадцатую годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне и первоначально назывался «памятник героям блокады Ленинграда». Вечный огонь был зажжён от огня на Марсовом поле.

Авторы ансамбля — архитекторы А. В. Васильев, Е. А. Левинсон, скульпторы В. В. Исаева и Р. К. Таурит («Родина-мать» и рельефы на боковых стенах), М. А. Вайнман, Б. Е. Каплянский, А. Л. Малахин, М. М. Харламова (горельефы на центральной стеле).

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Пискарёвское мемориальное кладбище

Памятники Санкт-Петербурга
Скульптуры 1960 года
Здания и сооружения Калининского района Санкт-Петербурга
Пискарёвское кладбище